Bob e Mike Bryan eram os atuais bicampeões mas perderam na final para Julien Benneteau e Nenad Zimonjić por 6–4, 6–7(4–7), [12–14].

Cabeças de chave
Todos os cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Final)
  Marcel Granollers /  Marc López (Segunda rodada)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Quartas de final)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Quartas de final)

<li>  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Quartas de final)
<li>  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (Segunda rodada)
<li>  Alexander Peya /  Bruno Soares (Segunda rodada)
<li>  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Segunda rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Chave de duplas

D